ZN je lahko:
 Zn - cink (kemijski element)
 ZN - Združeni narodi - kratica